De finale van de Europacup II van het seizoen 1995/96 werd gehouden op 8 mei 1996 in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Het Franse Paris Saint-Germain won met het kleinste verschil van het Oostenrijkse Rapid Wien na een doelpunt van verdediger Bruno N'Gotty.

Het was de eerste Europese finale in het vernieuwde Koning Boudewijnstadion (vroeger: Heizelstadion) sinds het Heizeldrama van 1985. Het is tot op heden ook de laatste Europese finale die in het stadion georganiseerd werd.

Wedstrijd

1996
Europacupvoetbal 1995/96
Rapid Wien
Paris Saint-Germain
Europacup II 1996
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Laken